KPF steht als Abkürzung für:

 Kohn Pedersen Fox, großes amerikanisches Architekturbüro
 Kommunistische Partei Finnlands und ihre Vorgängerpartei Kommunistische Partei Finnlands (1918)
 Kommunistische Partei Frankreichs, siehe Parti communiste français,  mitgliederstärkste kommunistische Partei Westeuropas
 Kommunistische Plattform, politischer Zusammenschluss innerhalb der Partei Die Linke 
 Kindle Package Format, von Amazon empfohlenes Format für die Erstellung von Kindle-Dateien  

KPF